Abuti steht für:
 einen Fluss im osttimoresischen Distrikt Lautém, siehe Dasidara
 ein Dorf im osttimoresischen Distrikt Bobonaro, siehe Purugua
 ein Dorf und Aldeia im osttimoresischen Distrikt Baucau, siehe Sagadate